A Hegyalja  szó leggyakoribb jelentései:
Hegyalja, földrajzi kistáj a Zempléni-hegységben
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék, Tokaji borvidék
Arad-hegyalja
Erdélyi-hegyalja
Szebeni-hegyalja
Királyhegyalja, község Szlovákia, Besztercebányai kerület, Breznóbányai járásban
Hegyalja út (Budapest)
Hegyalja út (Miskolc)